Баптисте́рий (, от  — «крестить», крестильня, крещальня) — пристройка к церкви или отдельное здание, предназначенное для совершения крещения. Специальное помещение было необходимо, т.к. неофиты допускались в церковь только после крещения. Как правило, планировка баптистерия имела многогранную или округлую форму, а верхняя часть увенчивалась куполом.

Внутри баптистерия располагается крестильная купель, как правило, такого размера, чтобы в неё мог погрузиться взрослый человек, либо даже несколько людей. Баптистерии известны не ранее IV века (хотя в домовой церкви Дура-Эвропос, датирующейся III в. была комната, возможно, являвшаяся баптистерием) и первоначально были довольно больших размеров. Часто они служили для подготовки готовившихся принять крещение, а иногда и для собрания христианской общины.

Приблизительно с начала IX века баптистерии встречаются значительно реже по причине христианизации основной массы населения, приведшей к тому, что большинство людей принимали крещение ещё в младенческом возрасте (хотя, в некоторых регионах Италии их продолжали строить до XIV в. (см. ). Размеры купели уменьшились — вместо бассейна она приобрела вид большой чаши, которая могла быть как переносной (как правило, в этом случае она изготавливалась из металла), так и стационарной. Во втором случае она устанавливалась в часовне или в храме — у западной стены, ближе к входу (так было принято на Западе) или в особом притворе (более распространено на Востоке). В XX веке по причине роста числа взрослых людей, желающих принять крещение, баптистерии и крестильные храмы вновь стали приобретать значение.

См. также 
 Арианский баптистерий
 Баптистерий православных

Примечания

Литература

Ссылки